Unterhaus steht für:
 Unterhaus, allgemein die direkt vom Volk gewählte und heute politisch gewichtigere Parlamentskammer in einem Zweikammersystem
 House of Commons, speziell die Parlamentskammer im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland
 Lok Sabha, speziell die Parlamentskammer in Indien
 Unterhaus (Kanada), speziell die Parlamentskammer in Kanada (House of Commons / Chambre des Communes)

 umgangssprachlich bei Sportwettbewerben im Ligasystem die unteren Klassen, siehe Spielklasse

Unterhaus heißen folgende geographische Objekte:
 Unterhaus (Gemeinde Baldramsdorf), Ortschaft von Baldramsdorf, Kärnten
 Unterhaus (Gemeinde Sankt Paul), Ortschaft von Sankt Paul im Lavanttal, Kärnten
 Unterhaus (Gemeinde Seeboden), Ortschaft von Seeboden am Millstätter See, Kärnten
 Unterhaus (Gemeinde Krumbach), Ortsteil von Krumbach, Niederösterreich
 Unterhaus (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Unterhaus (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Unterhaus (Gemeinde Wildon), Katastralgemeinde von Wildon, Steiermark

Unterhaus, Weiteres:
 Unterhaus – Mainzer Forum-Theater, eine Kleinkunstbühne
 Unterhaus (Borchen), spätmittelalterlicher Adelssitz im Ortsteil Nordborchen der Gemeinde Borchen im Landkreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Oberhaus